Rindler ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Rindler (* 1958), Bildhauer
 Harald Rindler (* 1948), österreichischer Mathematiker
 Jürgen Rindler (* 1986), österreichischer Fußballtorhüter
 Wolfgang Rindler (1924–2019), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Rosita Schjerve-Rindler (auch: Rosita Rindler-Schjerve oder Rosita Rindler Schjerve) (1948–2013), österreichische Soziolinguistin, Romanistin und Hochschullehrerin